Adalia (in turco Antalya) – città capoluogo della provincia di Adalia, in Turchia
 Adalia – comune della comunità autonoma di Castiglia e León, in Spagna
 Adalia – genere della famiglia Coccinellidae
 Khryss Adalia (1946-2008) – regista cinematografico filippino